L'édition 2009 de l'Ethias Trophy, tournoi du circuit Challenger, s'est déroulée du 5 au .

En simple, le Serbe Janko Tipsarević a remporté cette édition et donc son  Ethias Trophy. En double, Denis Istomin et Evgeny Korolev se sont imposés.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethias Trophy
 ATP Challenger Tour

Liens externes 
 Site officiel du tournoi
 

2009
Ethias
Sport en Belgique en 2009
Tennis en octobre 2009